Seclin steht für:

 Seclin, eine französische Gemeinde 
 Kanton Seclin-Sud, ein ehemaliger französischer Wahlkreis
 Kanton Seclin-Nord, ein ehemaliger französischer Wahlkreis
 Noyelles-lès-Seclin, eine französische Gemeinde
 Fort de Seclin, ein halb unterirdisches Fort in Seclin

Seclin ist der Name von:

 Piatus von Seclin, († um 286/299), Missionar und Heiliger der römisch-katholischen Kirche